Comitatul Bourbon sau Bourbon County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Bourbon, statul  -- (Formate KS -- Categorie și format) și
 Comitatul Bourbon, statul  -- (Formate KY -- Categorie și format)

Alte articole similare 

 Bourbon (dezambiguizare)
 Boubon (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii